Ruda silvestre puede referirse a:
 El nombre común de la planta Peganum harmala.
 El nombre común de la planta Ruta angustifolia.
 El nombre común de la planta Ruta chalepensis.
 El nombre común de la planta Ruta montana.